Ribelli  – coloro che si ribellano
 Ribelli  – fazione di Guerre stellari
 Ribelli  – gruppo musicale italiano
 Ribelli (Rebelles) – film del 2019 diretto da Allan Mauduit

Pagine correlate 
 I ribelli